Legout oder Legoût ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Legoût (* 1973), französischer Tischtennisspieler
 Timo Legout (* 2002), französischer Tennisspieler